Флаг Дани́ловского муниципального района Ярославской области Российской Федерации.

Флаг, утверждённый 5 марта 2009 года, является официальным символом Даниловского муниципального района и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4836.

Флаг составлен на основании герба Даниловского муниципального района по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание флага 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, разделённое на зелёные и белые косые клетки 4 горизонтальными и 7 наклонными (отклоняющимися от вертикали к свободному краю) равномерно расположенными линиями; поверх двух средних восходящих полос помещена белая диагональная полоса с полуфигурой вставшего на дыбы чёрного медведя, несущего на плече жёлтую секиру».

Обоснование символики 
Флаг Даниловского муниципального района разработан с учётом герба, который создан на основе исторического герба города Данилова Ярославского наместничества, Высочайше утверждённого а. Подлинное описание исторического герба гласит: Щит разрезан вкось пополам, а выходящий из поля шахматного, в серебряное с зелёным поле, медведь, доказывает, что город сей принадлежит к Ярославскому Наместничеству.

Использование фигур и геральдических приёмов из городского герба символизирует историческое и территориальное единство города Данилова и окружающих его территорий.

Медведь — символ благородства, силы, величия, царственности. Медведь — рачительный и заботливый хозяин.

Полотнище, состоящее из зелёных и белых частей, — аллегория полей и лугов, раскинувшихся на Даниловской земле. Сельское хозяйство — традиционное занятие для местных жителей.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения и интеллекта.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Зелёный цвет — символ природы, здоровья, молодости, жизненного роста.

Чёрный цвет — символ мудрости, скромности, вечности бытия.

См. также 
Герб Даниловского района

Примечания 

Флаг
Флаги с изображением медведя
Флаги с изображением секиры